Puig de la Font (Baix Camp), cim a la comarca del Baix Camp
 Puig de la Font (Escorca), cim del municipi d'Escorca (Mallorca)
 Puig de la Font (Pradell de la Teixeta), cim del municipi de Pradell de la Teixeta (Priorat)
 Puig de la Font (Vilopriu), cim del municipi de Vilopriu (Baix Empordà)
 Puig de la Font Pasquala, cim del municipi de Gualta (Baix Empordà)